Die Bezeichnung Cremnophila steht für:

 jeweils eine Gattung aus dem Pflanzen- und aus dem Tierreich, siehe:
 Cremnophila (Pflanzengattung), eine Gattung aus der Familie der Dickblattgewächse
 Cremnophila (Tiergattung), eine Gattung aus der Unterfamilie Phycitinae der Familie der Zünsler